Ли Ын Джу (; 16 ноября 1980, Кунсан, Чолла-Пукто, Южная Корея — 22 февраля 2005, , Соннам, Кёнгидо, Южная Корея) — южнокорейская актриса.

Карьера и смерть 
Ли Ынчжу снималась в кино начиная с 1997 года, и к 2004 году снялась в 15-ти фильмах.

В 2004 году, после того как Ынчжу снялась в детективе «Алая буква», у неё начались проблемы в отношениях с родственниками. Они разгневались и осуждали актрису после того, как та приняла участие в постельных сценах картины.

Самоубийство 

Проблемы в семейных отношениях привели Ли к депрессии, которая окончилась печально — буквально через несколько дней после окончания университета Донгук, в ночь с 21 на 22 февраля 2005 года 24-летняя актриса покончила жизнь самоубийством, порезав запястья и позже повесившись у себя на квартире в .

Примечания

Ссылки 

Повесившиеся
Самоубийства в Республике Корея
Выпускники Данкукского университета
Женщины-самоубийцы